Gottesgabe (bij Schwerin), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Boží Dar (Duits: Gottesgab), een stadje in de Tsjechische regio Karlsbad